Esquire может означать:
 Эсквайр — титул дворянина, должностного лица; обычно сокращённо ставится после фамилии: William Jones Esq.
 Esquire — ежемесячный журнал, основанный в 1932 году.

См. также 
 Сквайр (значения)